Dans la mythologie grecque et romaine, Énée est un héros troyen, associé à la fondation de Rome.
 Énée le Tacticien est un auteur de traités militaires grec du 
 Énée de Gaza est un Père de l'Église du .
 Énée est un paralytique de Lydda, guérit par saint Pierre (cfr Ac 9:33-35)

 En astronomie, (1172) Énée est un astéroïde.

 Énée est le protagoniste de la tragédie en musique Énée et Lavinie de Pascal Collasse.
 Énée est le personnage central des romans Endymion et L'Éveil d'Endymion de Dan Simmons. Bien que refusant ce terme, elle est considérée comme le Messie appelée "Celle qui Enseigne".